Марли Бринкс (; род. 4 августа 1994 года, Торонто) — канадская порноактриса.

Карьера 
Марли дебютировала в порноиндустрии в 2015 году. Сотрудничала со студиями Jules Jordan Video, Evil Angel, Digital Sin, Naughty America, Brazzers, Digital Playground и Wicked Pictures. С 2015 по 2020 год снялась в 314 порнофильмах.

Личная жизнь 
В январе 2021 года родила дочку.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Марли Бринкс на сайте моделей LA Direct Models
 Марли Бринкс на сайте AVN

Порноактрисы Канады